Thomas Rüfenacht, né le  à Lucerne, est un joueur professionnel de hockey sur glace américano-suisse évoluant au poste d'attaquant.

Carrière 
Thomas Rüfenacht naît à Lucerne, mais part avec sa famille aux États-Unis à l'âge de sept mois, lorsque son père reçoit une offre pour développer une filiale d'une entreprise suisse en Amérique du  Nord. D'abord prévu pour cinq ans, cet exil perdure, au point que Rüfenacht passe toute son enfance et son adolescence aux États-Unis, avant de revenir en Suisse à l'âge de 18 ans, sur les conseils de la famille d’Andy Murray. Il débarque au SC Langnau Tigers, où il effectue ses grands débuts avec l'équipe première en Ligue nationale A en 2003.

Après un passage concluant à Viège entre 2005 et 2007, il rejoint le Lausanne HC où il évolue jusqu'en 2009. C'est pendant cette période qu'il se forge une réputation de bagarreur, notamment lors du barrage promotion-relégation contre le HC Bienne. En effet, avant le début du , il provoque une bagarre contre le top-scorer adverse Thomas Nüssli, ce qui provoque l'expulsion des deux joueurs. Cette bagarre sera très discutée car Thomas Rüfenacht jouait depuis plusieurs matchs sous infiltration, et il se pourrait que, ne pouvant pas tenir sa place, il ait délibérément provoqué cet incident pour expulser le meilleur joueur adverse.

Malgré ces incidents, il montre aussi à Lausanne ses talents de buteur. Il est titré champion de Suisse de Ligue nationale B 2008-2009 grâce notamment à un triplé de sa part lors du dernier match de la finale contre le HC La Chaux-de-Fonds.

Grâce à ses performances, il est transféré pour la saison 2009-2010 à Zoug, en LNA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||SC Langnau Tigers||Juniors Élites A||28||8||11||19||164||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||SC Langnau Tigers||LNA||10||1||0||1||2||1||0||0||0||0
|-
|2004-2005||SC Langnau||LNA||13||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||EHC Saastal|| ligue||5||2||4||6||22||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||HC Viège||LNB||34||5||7||12||26||7||0||2||2||0
|-
|2006-2007||HC Viège||LNB||44||26||35||61||102||16||5||8||13||12
|-
|2007-2008||Lausanne HC||LNB||39||26||29||55||58||11||2||4||6||36
|-
|2007-2008||Genève-Servette||LNA||3||0||0||0||0||5||0||0||0||0
|-
|2008-2009||Lausanne HC||LNB||45||22||29||51||105||22||10||11||21||22
|-
|2008-2009||Genève-Servette||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||EV Zoug||LNA||44||8||8||16||63||13||0||1||1||30
|-
|2009-2010||HC Viège||LNB||1||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||EV Zoug||LNA||50||6||12||18||119||10||1||1||2||47
|-
|2011-2012||EV Zoug||LNA||43||7||11||18||112||9||2||2||4||8
|-
|2012-2013||HC Lugano||LNA||40||14||17||31||36||3||1||0||1||2
|-
|2013-2014||HC Lugano||LNA||37||11||10||21||76||5||1||1||2||26
|-
|2014-2015||CP Berne||LNA||45||8||9||17||53||11||0||2||2||4
|-
|2015-2016||CP Berne||LNA||37||6||15||21||26||14||3||4||7||20
|-
|2016-2017||CP Berne||LNA||36||7||15||22||22||16||7||11||18||49
|-
|2017-2018||CP Berne||LNA||40 ||17 || 14 || 31 ||42 ||11 || 1||4 ||5 ||20 
|-
|2018-2019||CP Berne||LNA||47 || 12 || 12 || 24 || 80 || 17 || 3 || 5 || 8 || 12  
|-
|2019-2020||CP Berne||LNA||50||7||21||28||76||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021||CP Berne||LNA|| 8 || 0 || 1|| 1 || 27 ||-||-||-||-||-

|-
|2014||||Championnat du monde||7||0||0||0||2||
|-
|2014-2015||CP Berne||Ligue des champions||6||0||1||1||0||Phase de groupe
|-
|2014-2015||CP Berne||Coupe de Suisse||4||0||0||0||4||Vainqueur
|-
|2015-2016||CP Berne||Ligue des champions||4||0||2||2||6||Phase de groupe
|-
|2015-2016||CP Berne||Coupe de Suisse||3||0||0||0||0||Demi-finale
|-
|2016-2017||CP Berne||Ligue des champions||8||1||5||6||4||Quarts de finale
|-
|2017|| Suisse||Championnat du monde||8||0||1||1||2||
|-
|2017-2018||CP Berne||Ligue des champions||9||1||1||2||31||Quarts de finale
|-
|2017-2018||CP Berne||Coupe de Suisse||2||0||1||1||2|||Quarts de finale

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse de LNB en 2009 avec le Lausanne Hockey Club
Champion en 2016, 2017 et 2019 avec le CP Berne.
Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2015 et 2021 avec le CP Berne.

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Lucerne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Sportif lucernois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018